La Coppa del Re 2001  è la 65ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2000-2001

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2001
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Malaga